Die Open 13 2013 waren ein Tennisturnier, welches vom 18. bis zum 24. Februar 2013 in Marseille stattfand. Es war Teil der ATP World Tour 2013 und wurde in der Halle auf Hartplatz ausgetragen. In der gleichen Woche wurden in Memphis die U.S. National Indoor Tennis Championships sowie in Buenos Aires der Copa Claro gespielt. Letztere zählten genau wie die Open 13 zur Kategorie ATP World Tour 250, während die U.S. National Indoor Tennis Championships zur Kategorie ATP World Tour 500 gehörten.

Der Vorjahressieger im Einzel, Juan Martín del Potro, nahm in diesem Jahr nicht mehr am Turnier teil. Die diesjährige Austragung gewann der Lokalmatador Jo-Wilfried Tsonga gegen den topgesetzten Tschechen Tomáš Berdych in drei Sätzen. Für Tsonga war es nach dem Sieg von 2009 bereits sein zweiter Titel in Marseille. Insgesamt feierte er seinen zehnten Titel auf der ATP Tour. Im Doppel waren die Einheimischen Nicolas Mahut und Édouard Roger-Vasselin die Titelverteidiger, sie schieden jedoch im Halbfinale aus. Die Doppelkonkurrenz gewannen in diesem Jahr Rohan Bopanna und Colin Fleming. Für Beide war es der erste Titel in Marseille. Fleming feierte bereits seinen zweiten Titel in diesem Jahr, nachdem er bereits in Auckland gewinnen konnte.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 28 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Die vier topgesetzten Spieler im Einzel bekamen jeweils ein Freilos in die zweite Runde.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die Open 13 2013 fand vom 16. bis zum 18. Februar 2013 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Bei den Open 13 2013 wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Die Beträge für den Doppelbewerb galten je Spieler.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF-Datei; 53 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage (PDF-Datei; 53 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF-Datei; 34 kB)

ATP World Tour 2013
Tennisturnier in Marseille